Трабзон ():

 Трабзон — город в Турции, административный центр ила Трабзон.
 Трабзон — ил на северо-востоке Турции.